Тур Нанкина () — шоссейная однодневная велогонка, в 2013 году прошедшая в китайском городе Нанкин в рамках UCI Asia Tour (категория 1.2).

Призёры

Ссылки 
 Тур Нанкина на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в Китае
Велогонки в Азии